Floden Mirna (kroatiska: Rijeka Mirna, italienska: Fiume Quieto) är en 53 kilometer lång flod i landskapet Istrien i Kroatien. Den har sin källa i Hum och mynnar ut i Adriatiska havet vid Novigrad. Floden passerar bland annat Buzet och bergsbyn Motovun. En del av den är synlig från toppen av Motovun.

Referenser

Fotnoter 

Vattendrag i Kroatien
Adriatiska havets avrinningsområde